Outliner ist:

 ein Gliederungseditor
 ein Graffiti-Bild, das nur aus Outlines (Graffiti) besteht